«Тайны Смолвиля» () — американский научно-фантастический телесериал, исполнительными продюсерами и авторами сценария которого являются Альфред Гоф и Майлз Миллар. Сериал повествует о молодых годах жизни Супермена — Кларка Кента, создателями которого являются Джерри Сигел и Джо Шустер. Действие происходит в вымышленном американском городке Смолвиль штата Канзас.

Главным злодеем сезона является Лайонел Лютор.

Третий сезон сериала был показан на телевизионном канале «СТС».

Сюжет 
Под действием красного криптонита Кларк грабит банки в Метрополисе. Джонатан совершает сделку с Джор-Элом и получает силу подобную силе Кларка, чтобы вернуть его домой, пообещав отправить его потом Джор-Элу.

В ролях

Основной состав 
 Том Уэллинг — Кларк Кент / Кал-Эл (22 эпизода)
 Майкл Розенбаум — Лекс Лютор (22 эпизода)
 Кристин Кройк — Лана Лэнг (22 эпизода) 
 Аннетт О’Тул — Марта Кент (22 эпизода)
 Джон Шнайдер — Джонатан Кент (20 эпизодов)
 Эллисон Мэк — Хлоя Салливан (20 эпизодов)
 Сэм Джонс III — Пит Росс (17 эпизодов)
 Джон Гловер — Лайонел Лютор (16 эпизодов)

Второстепенный состав 

 Рутгер Хауэр — Морган Эдж
 Камилль Митчелл — Шериф Нэнси Адамс
 Эммануэль Вожье — Доктор Хелен Брайс
 Тэренс Стэмп — Джор-Эл
 Джесси Мэткалф — Вэн МакНалти
 Кэтрин Изабелль — Сара Конрой
 Лорена Гейл — Доктор Клэр Фостер
 Майкл Маккин — Пэрри Уайт
 Кевин Зэгерс — Сэт Нельсон
 Йен Сомерхолдер — Адам Найт
 Шон Эшмор — Эрик Саммерс
 Райан Мэрримэн — Джейсон Данте
 Сара Картер — Алисия Бэйкер
 Франсуаза Йип — Доктор Лиа Тэнг
 Кристофер Рив — Доктор Вирджилл Свон
 Гордон Тутузис — Профессор Джозеф Уиллоубрук
 Гэри Хадсон — Агент ФБР Фрэнк Лодер
 Эдрианн Палики — Кара
 Роберт Уиздэн — Гейб Салливан
 Мисси Перегрим - Молли

Список эпизодов

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на официальном веб-сайте телевизионного канала «The CW»
 Страница сериала на официальном веб-сайте телевизионного канала «The WB»
 Третий сезон на Wikia
 Третий сезон на KryptonSite.Com

3
Телесезоны США 2003 года
Телесезоны США 2004 года